Cynthia Jane Fellowes, Baronesa Fellowes (nacida Spencer; 11 de febrero de 1957) es una de las hermanas mayores de Diana, princesa de Gales.

Primeros años 
Lady Fellowes es la segunda hija de John Spencer, VIII conde de Spencer (1924–1992) y la Honorable Frances Roche (1936–2004). Sus padres se casaron en 1954 pero se divorciaron en 1969. Siempre ha usado su segundo nombre, Jane (como también su hermana mayor uso uno de sus segundos nombres). Uno de sus padrinos es Eduardo de Kent. Fue dama de honor en su boda en 1961 con Katharine Worsley.

Como sus hermanas, Lady Fellowes fue educada en el West Heath, un colegio privado cerca de Sevenoaks en Kent. Fue muy buena estudiante, consiguiendo el estatus de prefecta y consiguiendo la nota más alta en varias asignaturas.

Matrimonio y descendencia 
El 20 de abril de 1978, Jane se casó con Robert Fellowes (1941), entonces asistente privado de la Reina. La boda se llevó a cabo en la Abadía de Westminster, donde la hermana de Jane, Diana, fue dama de honor.

El 12 de julio de 1999, a Robert Fellowes le fue otorgado el título de Barón Fellowes, de Shotesham en el Condado de Norfolk, siendo hecho caballero poco después como Sir Robert Fellowes.

Lord y Lady Fellowes tienen tres hijos y cuatro nietos:

 La Honorable Laura Jane Fellowes (19 de julio de 1980); casada con Nicholas Peter Pettman desde el 30 de mayo de 2009. Tienen dos hijos.
 El Honorable Alexander Robert Fellowes (23 de marzo de 1983); casado con Alexandra Finlay desde el 20 de septiembre de 2013. Tienen dos hijos:
 Robert George Fellowes (10 de abril de 2015)
 Rose Jane Fellowes (10 de agosto de 2016)
 La Honorable Eleanor Ruth Fellowes (20 de agosto de 1985)

Sus hijos son primos maternos de Guillermo de Cambridge y Enrique de Sussex. Laura es la madrina de la hija del príncipe Guillermo, la princesa Carlota.

Relación con Diana de Gales 
Después de la muerte de Diana, comenzó a salir la luz la relación conflictiva entre las dos hermanas. El mayordomo de Diana, Paul Burrell, declaró que la relación era tensa por el hecho de que Lord Fellowes era secretario de la reina, y que al tiempo de la muerte de Diana no se habían hablado en años. Por otra parte, la niñera de la infancia de Diana, Mary Clarke, declaró que la relación entre la Baronesa y Diana no era tan mala como Burrell y otros habían asumido. No está claro cuando su relación se deterioró (si lo hizo), pero las hermanas eras vecinas en el Palacio de Kensington, ya que Diana vivía en los números 8 y 9, y Lady Fellowes en la casa de Old Barracks.

Sarah y Lady Fellowes volaron a París con su ex-cuñado Carlos de Gales para escoltar el cadáver de Diana de vuelta a Reino Unido para su funeral. Los testigos declararon que Lady Fellowes estaba visiblemente mal y tuvo que ser atendida tras ver el cuerpo de Diana en el hospital en París. Sarah y Lady Fellowes fueron parte del funeral público.

Desde la muerte de Diana, Lord y Lady Fellowes han llevado una vida privada junto a sus tres hijos. Lady Fellowes asistió a la boda real entre Guillermo de Cambridge y Catherine Middleton el 29 de abril de 2011, y la de Enrique de Sussex y Meghan Markle el 19 de mayo de 2018, donde ella dio una lectura.

Ancestros

Referencias 

Familia Spencer